The All-American Rejects је први албум истоимене групе. Издат је октобра 2002. године.

Списак песама 
 -{"My Paper Heart"}- – 3:49 
 -{"Your Star"}- – 4:21 
 -{"Swing, Swing"}- – 3:53 
 -{"Time Stands Still"}- – 3:31 
 -{"One More Sad Song"}- – 3:03 
 -{"Why Worry"}- – 4:17 
 -{"Don't Leave Me"}- – 3:28 
 -{"Too Far Gone"}- – 4:05 
 -{"Drive Away"}- – 3:00 
 -{"Happy Endings"}- – 4:25 
 -{"The Last Song"}- – 5:02 
 -{"The Cigarette Song"}- (Само у Уједињеном Краљевству) - 3:36

Позиције на листама

Албум

Синглови

Спољашње везе 

 Веб презентација бенда
 Бенд на Мајспејсу
 Информације о бенду на VH1.com 

Рок албуми
Албуми 2002.
Албуми групе The All-American Rejects